Ибрагим (Ибрахим) Мутеферрика (; , Коложвар, совр. Румыния — , Стамбул, совр. Турция) — мусульманский первопечатник, трансильванский венгр, государственный деятель Османской империи, дипломат, переводчик, картограф и астроном, основатель первой типографии, печатающей арабским шрифтом.

Биография 
Сведения о ранней жизни будущего мутеферрики Ибрагима отрывочны и противоречивы. Он родился в Коложваре (Клуж-Напока) в семье венгерских протестантов. По одним сведениям, готовился стать реформатским священником, но был угнан в турецкий плен, где изучил персидский, арабский и турецкий языки, а также принял ислам. По другим — напротив, будучи унитарианцем, после закрытия церкви и школы в Коложваре в 1699 году добровольно и в зрелом возрасте перешёл в ислам, получив имя Ибрагим. Звание «мутеферрика» получил позже (а именно в 1717 году), мутеферрик — это привилегированная должность при султанском дворе. Обстоятельства изучения мусульманской культуры и возвышения при дворе не известны.

В[1710 году Ибрагим Мутеферрика написал «Трактат об исламе» (, «Рисале-и исламийе»), который рассматривался его биографами как апология ислама.

Политическая карьера 
В 1715 году Мутеферрика с письмом великого визиря был отправлен в Вену к принцу Евгению Савойскому в надежде, что Австрия в случае войны с Венецией будет нейтральной. 13 мая 1715 года на торжественной аудиенции он передал письмо принцу. Через четыре месяца он выехал с ответным письмом в Стамбул.

В 1716 году, когда антигабсбургски настроенные венгерские дворяне-эмигранты собрались в Белграде для подготовки к борьбе за независимость Венгрии, которую они рассчитывали вести с помощью Османской империи, Ибрагим Мутеферрика был назначен к ним переводчиком.

В октябре 1717 года в Османскую империю из Франции прибыл князь Ференц II Ракоци, надеявшийся продолжать борьбу против Габсбургов. По новому фирману Ибрахиму было предписано исполнять обязанности переводчика и турецкого секретаря при лидере венгерского освободительного движения.

В 1718 году Ибрагим Мутеферрика назначается связным к Ференцу II Ракоци. Этой службой он был занят до самой смерти Ракоци в 1735 году.

В 1743 году Ибрагим был послан в Дагестан для вручения берата Ахмед-хану о назначении его князем Кайтакского уцмийства. Трудности пути подорвали силы Ибрагима. После длительной болезни он умер в 1745 году. Похоронен в Стамбуле.

Первопечатник 
В историю Ибрагим Мутеферрика вошёл не как политический деятель, а как первопечатник. В Стамбуле ещё до возникновения турецкого книгопечатания уже существовали армянские, греческие и еврейские типографии. Первая еврейская типография была открыта в 1493 или 1494 году, а в 1567 году была открыта и первая армянская типография. Идея Ибрагима Мутеферрика о введении книгопечатания в Османской империи относится к 1719 году. Некоторый опыт в этой области он приобрёл, изготовив в 1719 году клише и отпечатав карту Мраморного моря, а в 1727 году — карту Чёрного моря. Султанский двор и улемы считали типографию святотатственным делом. Они не могли допустить, чтобы арабский алфавит был применён для печатания книг типографским способом: арабский алфавит был священен, так как им написан Коран. Поэтому всем христианским типографиям было строжайше запрещено печатать что-либо арабским шрифтом.

В 1727 году султан Ахмед III подписал фирман, разрешающий построить типографию и печатать книги на турецком языке по всем вопросам, кроме религиозных. Типография была открыта в Стамбуле в доме Ибрагима Мутеферрика в квартале Султан Селим. 31 января 1729 года в типографии была отпечатана первая книга. Эта дата и принята за день начала книгопечатания в Османской империи.

Примечания

См. также 
 Ибрахим аль-Язиджи
 Эпоха тюльпанов

Ссылки 

Книгопечатники
Арабское письмо
Типографы
Государственные деятели Османской империи
Издатели Турции
Эпоха тюльпанов